En general, la solución es la respuesta a un problema. De forma más específica, puede referirse a:
 en matemáticas, se denomina raíz o cero de una función, o solución de la ecuación asociada, al valor o valores de las incógnitas de la función que la anulan;
 en química, una disolución o solución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias, que no reaccionan entre sí;
 en narratología, el desenlace o solución es la conclusión del argumento de una obra de ficción, mediante la que se resuelve el nudo de la trama principal; 
 en mercadotecnia, una solución es un producto, un servicio o una mezcla de los dos. Se considera un cliché del mundo de la mercadotecnia.

Enlaces externos